Christiaens ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Christiaens (1909–??), belgische Fechterin 
 Georges Christiaens (1910–1983), belgischer Radrennfahrer
 Jeffrey Christiaens (Jeffrey Mallen Christiaens; * 1991), philippinischer Fußballspieler 
 Josef Christiaens (auch Joseph Christiaens; 1882–1919), belgischer Ingenieur, Automobilrennfahrer und Pilot 
 Noëlle Perez-Christiaens (1925–2019), Yogalehrer und Autor